Мамбеталиев — киргизская фамилия:

 Мамбеталиев, Асан (1924—1989) — шофёр, Герой Социалистического Труда.
 Мамбеталиев, Кокобай (1913—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Мамбеталиев, Саламат (род. 1991) — киргизский футболист.